

Топооніми 
 Сен-Сір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Сір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Сір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Сен-Сір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сен-Сір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Інше 
 Особлива військова школа Сен-Сір — вищий навчальний заклад, що займається підготовкою кадрів для французького офіцерства і жандармерії.